Шлек — фамилия. Известные носители (люксембургские велогонщики):

 Шлек, Джонни (род. 1942)
 Шлек, Франк (род. 1980)
 Шлек, Анди (род. 1985)